Velika nagrada Japonske 2008 je bila šestnajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2008. Odvijala se je 12. oktobra 2008 na dirkališču Fuji Speedway.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
!1
|22
| Lewis Hamilton
|McLaren-Mercedes
|1:18,071
|1:17,462
|1:18,404
|1
|-
!2
|1
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|1:18,160
|1:17,733
|1:18,644
|2
|-
!3
|23
| Heikki Kovalainen
|McLaren-Mercedes
|1:18,220
|1:17,360
|1:18,821
|3
|-
!4
|5
| Fernando Alonso
|Renault
|1:18,290
|1:17,871
|1:18,852
|4
|-
!5
|2
| Felipe Massa
|Ferrari
|1:18,110
|1:17,287
|1:18,874
|5
|-
!6
|4
| Robert Kubica
|BMW Sauber
|1:18,684
|1:17,931
|1:18,979
|6
|-
!7
|11
| Jarno Trulli
|Toyota
|1:18,501
|1:17,541
|1:19,026
|7
|-
!8
|12
| Timo Glock
|Toyota
|1:17,945
|1:17,670
|1:19,118
|8
|-
!9
|15
| Sebastian Vettel
|Toro Rosso-Ferrari
|1:18,559
|1:17,714
|1:19,638
|9
|-
!10
|14
| Sébastien Bourdais
|Toro Rosso-Ferrari
|1:18,593
|1:18,102
|1:20,167
|10
|-
!11
|9
| David Coulthard
|Red Bull-Renault
|1:18,303
|1:18,187
|
|11
|-
!12
|6
| Nelson Piquet Jr.
|Renault
|1:18,300
|1:18,274
|
|12
|-
!13
|10
| Mark Webber
|Red Bull-Renault
|1:18,372
|1:18,354
|
|13
|-
!14
|8
| Kazuki Nakadžima
|Williams-Toyota
|1:18,640
|1:18,594
|
|14
|-
!15
|7
| Nico Rosberg
|Williams-Toyota
|1:18,740
|1:18,672
|
|15
|-
!16
|3
| Nick Heidfeld
|BMW Sauber
|1:18,835
|
|
|16
|-
!17
|17
| Rubens Barrichello
|Honda
|1:18,882
|
|
|17
|-
!18
|16
| Jenson Button
|Honda
|1:19,100
|
|
|18
|-
!19
|20
| Adrian Sutil
|Force India-Ferrari
|1:19,163
|
|
|19
|-
!20
|21
| Giancarlo Fisichella
|Force India-Ferrari
|1:19,910
|
|
|20
|}

Dirka 
* - kazen.

|-
! 1
| 5 ||  Fernando Alonso || Renault
| 67
| 1:30:21,892
| 4
| 10
|-
! 2
| 4 ||  Robert Kubica || BMW Sauber
| 67
| + 5,283 s
| 6
| 8
|-
! 3
| 1 ||  Kimi Räikkönen || Ferrari
| 67
| + 6,400 s
| 2
| 6
|-
! 4
| 6 ||  Nelson Piquet Jr. || Renault
| 67
| + 20,570 s
| 12
| 5
|-
! 5
| 11 ||  Jarno Trulli || Toyota
| 67
| + 23,767 s
| 7
| 4
|-
! 6
| 15 ||  Sebastian Vettel || Toro Rosso-Ferrari
| 67
| + 39,207 s
| 9
| 3
|-
! 7
| 2 ||  Felipe Massa || Ferrari
| 67
| + 46,158 s
| 5
| 2
|-
! 8
| 10 ||  Mark Webber ||Red Bull-Renault
| 67
| + 50,811 s
| 13
| 1
|-
! 9
| 3 ||  Nick Heidfeld || BMW Sauber
| 67
| + 54,120 s
| 16
| 
|-
! 10
| 14* ||  Sébastien Bourdais || Toro Rosso-Ferrari
| 67
| + 59,085 s
| 10
| 
|-
! 11
| 7 ||  Nico Rosberg || Williams-Toyota
| 67
| + 1:02,096
| 15
| 
|-
! 12
| 22 ||  Lewis Hamilton || McLaren-Mercedes
| 67
| + 1:18,900
| 1
| 
|-
! 13
| 17 ||  Rubens Barrichello || Honda
| 66
| +1 krog
| 17
| 
|-
! 14
| 16 ||  Jenson Button || Honda
| 66
| +1 krog
| 18
| 
|-
! 15
| 8 ||  Kazuki Nakadžima || Williams-Toyota
| 66
| +1 krog
| 14
| 
|-
! Ods
| 21 ||  Giancarlo Fisichella || Force India-Ferrari
| 21
| Menjalnik
| 20
| 
|-
! Ods
| 23 ||  Heikki Kovalainen || McLaren-Mercedes
| 16
| Motor
| 3
| 
|-
! Ods
| 20 ||  Adrian Sutil || Force India-Ferrari
| 8
| Pnevmatika
| 19
|
|-
! Ods
| 12 ||  Timo Glock || Toyota
| 6
| Trčenje
| 8
| 
|-
! Ods
| 9 ||  David Coulthard || Red Bull-Renault
| 0
| Trčenje
| 11
| 
|}

Formula 1 sezona 2008
2008